In 1956 werd het 24ste seizoen gespeeld van de Primera División, de hoogste voetbalklasse van Chili. Colo-Colo werd kampioen.

Eindstand

Externe link
RSSSF

1956
Competitievoetbal 1955/56